Знич:
 Знич (Жнич) — священный огонь (мифология);
 «Знич» — польский футбольный клуб из города Прушкув;
 «Знич» — белорусская паган-фолк группа;
 «Знич» — белорусский поэтический театр одного актера.
 Знич, Михал (1888—1943) — польский актёр.